Antsirabe kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Antsirabe Afovoany, ort, Sofiaregionen, 
 Antsirabe, regionhuvudort, Vakinankaratraregionen,